Cette page regroupe les évènements concernant les Croisades qui sont survenus en 1223 :

Notes et références 

Chronologie des croisades
a1223
Article court dans une nomenclature